Атри — многозначный термин.

 Атри — город в Италии, в регионе Абруццо.
 Атри — ведийский мудрец в индуизме, сын Брахмы, один из саптариши («семи великих мудрецов»).
 Атри, Жак (1742—1802) — французский военачальник.